Le mot arabe Abd (arabe : عَبْد [`abd]) signifiant serviteur, captif, esclave) est utilisé dans la composition de nombreux prénoms arabes.

Le sigle ABD peut faire référence à :
 Association belge de documentation ;
  ;
 Anémie de Blackfan-Diamond ;
 .